

Abschlusstabelle der Äthiopischen Premier Liga 

||Meister (a.k.a. Awassa Kenema)
||(a.k.a Ethiopian Bunna)
||(a.k.a. Awassa Kenema)
||(a.k.a. Kedus Giorgis)
||(a.k.a. Mebrat Hail)
||(a.k.a. Muger Cemento)
||(a.k.a. Arba Minch Cherka Cherk)
||(a.k.a. Bankoch)
||(a.k.a. Wonji Seqwar)
||(a.k.a. Harar Bira)
||(a.k.a. Guna Nigd)
||(a.k.a. Adama Kenema)
||
||(a.k.a. Medhin)
|}

Aufsteiger: Mekelakeya (a.k.a Mechal) (Addis Abeba) und Metehara Sugar (Oromiya)

Pokal 2003/04 

Halbfinale

|}

Finale

|}

2003 04
Fußballsaison 2003/04